Onderdistrict in Indonesië
 Rambatan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tanah Datar in de provincie West-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Rambatan (Ciniru), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java
 Rambatan (Rambatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanah Datar in de provincie West-Sumatra